Colegio de Fonseca puede hacer referencia a:

El Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo de la Universidad de Salamanca, fundado por Alonso III de Fonseca en 1519.
El Colegio de Santiago Alfeo o Colegio Nuevo, de la Universidad de Santiago de Compostela, fundado por Alonso III de Fonseca en 1526, también llamado Pazo de Fonseca.